Gerardus 't Hooft – fisico olandese
 Nicolaes Hooft – pittore e illustratore olandese
 Pieter Corneliszoon Hooft – storico, poeta e drammaturgo olandese
 Willem Visser 't Hooft – partigiano e teologo olandese